Typklasse steht für:

 Typklasse (Informatik): Ein Konstrukt funktionaler Programmiersprachen für parametrische Polymorphie
 Typklasse (Versicherungswesen): Einen Indexwert zur Berechnung der Versicherungsprämie für Kfz-Versicherungen